Línea Naranja hace referencia a varias líneas de transporte público o con el color naranja:

Asia 
 Línea 7 del Metro de Shanghái, China.
 Línea MTR Tung Chung del Metro de Hong Kong, China.
 Línea 3 del Metro de Guangzhou, China.
 Línea 2 del Metro de Shenzhen, China.
 Línea 3 del Metro de Harbin, China.
 Línea 3 del Metro de Seúl, Corea del Sur.
 Línea 2 del Metro de Incheon, Corea del Sur.
 Línea 1 del Metro de Busan, Corea del Sur.
 Línea Imazatosuji del Metro de Osaka, Japón.
 Línea Ginza  del Metro de Tokio, Japón.
 Línea Kūkō del Metro de Fukuoka, Japón.
 Línea Tōzai del Metro de Sapporo, Japón.
 Línea Naranja (TRTS) del Metro de Taipéi, Taiwán.
 Línea Naranja (KMRT) del Metro de Kaohsiung, Taiwán.

Europa 
 Línea 7 (Metro de Madrid), España.
 Línea 9 del Metro de Barcelona, España.
 Línea 5 del Metro de París, Francia.
 Línea 6 del Metro de Moscú, Rusia.
 Línea A del Metro de Roma, Italia.
 Metro de Helsinki, Helsinki, Finlandia.
 Línea C del Metro de Lyon, Francia.
 East London Line, Londres, Reino Unido (reemplazado por London Overground).
 Línea Pravoberezhnaya del Metro de San Petersburgo, Rusia.

América del Norte 
 Línea Naranja (Metro de Montreal), Montreal, Quebec.
 Línea 5 del metro de Toronto, Ontario.
 Viva Orange, Región de York, Ontario, Canadá.

Estados Unidos
 Línea Naranja (Metro de Chicago), Illinois.
 Línea Naranja (Tren Ligero de Dallas), Dallas, Texas.
 Línea Naranja (Metro de Los Ángeles), Los Ángeles, California (autobús).
 Línea Naranja (Metro de Boston), Boston, Massachusetts.
 Línea Naranja (Metro de Miami), Miami, Florida.
 Línea Naranja (Metro de Washington), Washington D. C.
 Línea de la Calle Broad, Filadelfia, Pensilvania.
 Línea C (Tren Ligero de Denver), Denver, Colorado.
 Línea de la Sexta Avenida, Nueva York.
 Línea Naranja (Tren Ligero de Portland), línea de tren ligero en Portland, Oregón.
 Orangeline, sistema del tren de levitación magnética planeado para Santa Clara, California.
 Línea Richmond–Fremont, área de la Bahía de San Francisco, California.
 Línea Naranja (Tranvía de San Diego), San Diego, California.